Babson ist der Nachname von:
Eric Babson, US-amerikanischer Mathematiker
Roger Babson (1875–1967), US-amerikanischer Statistiker